Galveosaurus est un genre éteint de grands dinosaures sauropodes herbivores, appartenant au clade des Macronaria, un taxon de néosauropodes. 

Galveosaurusa été découvert  à Galve, dans la province de Teruel en communauté autonome d'Aragon (Espagne) dans la formation géologique de Villar del Arzobispo. Celle-ci était datée de la limite entre le Jurassique et le Crétacé lors de sa découverte. Elle est aujourd'hui assignée au Kimméridgien - Tithonien, soit il y a environ entre  à  millions d'années.

Une seule espèce est rattachée au genre, Galveosaurus herreroi, cette espèce type est basée sur des fossiles du musée paléontologique de Galve, décrits en 2005 par  puis par J. L. Barco .

Étymologie 
Galveosaurus est composé du nom de la ville espagnole de Galve près de laquelle les fossiles ont été trouvés, associé au grec ancien « σαῦρος / saûros », « lézard », pour donner « lézard de Galve ». Le nom spécifique est donné en l'honneur du découvreur, José María Herrero.

Historique 
L'espèce type, G. herreroi, a été décrite simultanément par Bárbara Sánchez-Hernández, qui a publié en août 2005, et par J. L. Barco , qui ont publié en décembre de la même année. Ces derniers l'ont décrit sous le nom Galvesaurus herreroi et auraient soumis leur publication en juillet, ce qui leur donnerait normalement préséance sur Sánchez-Hernández. Cependant, cette dernière a souligné les articles 21 et 23 du Code international de nomenclature zoologique (CINZ) afin d'être créditée de la maternité du genre.

Description 
Galveosaurus est un sauropode de taille moyenne, avec  de long,  de haut et un poids évalué à .

Classification 
Galveosaurus a été rattaché au clade des Turiasauria, lors de la création de celui-ci en 2006 par Royo-Torres, pour contenir « tous les Eusauropoda plus proches de Turiasaurus riodevensis que de Saltasaurus loricatus ».

En 2017, P. D. Mannion  ont réalisé une analyse phylogénétique des eusauropodes à la suite de la découverte de nouveaux genres de Turiasauria en Europe (Zby) et en Amérique du Nord (Mierasaurus et Moabosaurus) qui a conduit à exclure Galveosaurus des Turiasauria.

Ils ont établi le cladogramme suivant qui montre la position de Galveosaurus :

Publication originale

Notes et références

Références taxinomiques

Articles connexes 
 Turiasaurus
 Turiasauria

Sauropoda
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Jurassique supérieur
Dinosaure d'Europe
Province de Teruel
Taxon fossile décrit en 2005